Епархия Факузы () — титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
Античный город Факуза, идентифицируемый сегодня с археологическими раскопками «Es-Salihiyeh» в современном Египте, находился в римской провинции Августамника Диоцеза Египет. Город Факуза в первые века христианства был центром одноимённой епархии, которая входила в митрополию Пелузия Александрийского патриархата.

С 1885 года епархия Факузы является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Греческие епископы 
 епископ Моисей (упоминается в 325 году).

Титулярные епископы 
 епископ Карло Джузеппе Теста (20.03.1885 — 24.09.1887);
 епископ  (14.08.1888 — 3.05.1890);
 епископ Josephus Hubertus Drehmanns (12.06.1899 — 3.02.1900), назначен епископом Рурмонда;
 епископ Eugène-Marie-Joseph Allys M.E.P. (30,01.1908 — 23.04.1936);
 епископ Фабиан Юй Юйвэнь (7.07.1936 — 6.03.1943);
 епископ Francisco Xavier Elias Pedro Paulo Rey T.O.R.(19.05.1945 — 20.01.1984).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 816, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 461 
 Michel Lequien, Oriens christianus in quatuor Patriarchatus digestus, Parigi 1740, Tomo II, coll. 545—546

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Ф